Who’s That Girl steht für:

 Who’s That Girl (Film), US-amerikanischer Film von James Foley (1987) 
 Who’s That Girl (Madonna-Lied), Lied von Madonna (1987)
 Who’s That Girl (Soundtrack), Soundtrack zum Film Who’s That Girl (1987)

Who’s That Girl? steht für:

 Who’s That Girl? (Eurythmics-Lied), Lied von den Eurythmics (1983)
 Who’s That Girl? (Eve-Lied), Lied von Eve (2001)